Flamsteed ist der Familienname folgender Personen:

 John Flamsteed (1646–1719), britischer Astronom
 Joseph Flamsteed (1779–1814), britischer Oberst der Kavallerie (Befreiungskriege)

Flamsteed bezeichnet:

 Flamsteed (Mondkrater), benannt nach John Flamsteed
 Flamsteed-Bezeichnung bzw. Flamsteed-Nummer, ein System der Benennung von Sternen
 Flamsteed House, das erste Gebäude des Royal Greenwich Observatory